Taupin ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Taupin (* 1950), englischer Lyriker, Songschreiber und Maler
 Éloi-Charlemagne Taupin (1767–1814), französischer Général de division